Кашино – название населённых пунктов в России.

Алтайский край 
 Кашино — село в Алейском районе.

Архангельская область 
 Кашино — деревня в Холмогорском районе.

Владимирская область 
 Кашино — деревня в Александровском районе.
 Кашино — деревня в Киржачском районе.
 Кашино — деревня в Кольчугинском районе.

Вологодская область 
 Кашино — деревня в Грязовецком районе.
 Кашино — деревня в Кирилловском районе.

Ивановская область 
 Кашино — деревня в Верхнеландеховском районе.
 Кашино — деревня в Вичугском районе.
 Кашино — деревня в Пучежском районе.
 Кашино — деревня в Южском районе.
 Кашино — деревня в Юрьевецком районе.

Калужская область 
 Кашино — деревня в Юхновском районе.

Карелия 
 Кашино — поселок в Пудожском районе.

Костромская область 
 Кашино — деревня в Солигаличском районе.

Московская область 
 Кашино — деревня в Волоколамском районе.
 Кашино — деревня в Истринском районе.
 Кашино — деревня в Ногинском районе.

Новгородская область 
 Кашино — деревня в Крестецком районе.
 Кашино — деревня в Хвойнинском районе.

Пермский край 
 Кашино — деревня в Пермском районе.

Псковская область 
 Кашино — деревня в Великолукском районе.
 Кашино — деревня в Красногородском районе.
 Кашино — деревня в Печорском районе.
 Кашино — деревня в Псковском районе.
 Кашино — деревня в Пушкиногорском районе.

Свердловская область 
 Кашино — село в Сысертском городском округе.

Смоленская область 
 Кашино — деревня в Холм-Жирковском районе.

Тверская область 
 Кашино — деревня в Андреапольском районе.
 Кашино — деревня в Калининском районе.
 Кашино — деревня в Оленинском районе.

Тульская область 
 Кашино — деревня в Кимовском районе.
 Кашино — деревня в Ясногорском районе.

Ярославская область 
 Кашино — деревня в Некоузском районе, входит в Веретейское сельское поселение (Веретейский сельский округ).
 Кашино — деревня в Некоузском районе, входит в Веретейское сельское поселение (Лацковский сельский округ).

Разное 
 Кашино — железнодорожная платформа Ярославского направления МЖД.

См. также 
 Кашин (значения)
 Кашина
 Кашинка
 Кашинское